Innuendo, puede referirse a:

Innuendo, álbum de la banda británica Queen.
«Innuendo», canción de la banda Queen incluida en el álbum del mismo nombre.
Innuendo, banda musical malaya.
Innuendo, cortometraje dirigido por Andrés Hernández Iñarritu.